Силва-Эшкура (Майа) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Силва-Эшкура (Север-ду-Вога) — район в Португалии, входит в округ Авейру.